Humer ist der Familienname folgender Personen:

 August Humer (1947–2007), österreichischer Organist und Cembalist 
 Egon Humer (* 1954), österreichischer Regisseur und Drehbuchautor

 Fritz Humer (* 1944), österreichischer Manager
 Jože Humer (1936–2012), slowenischer Komponist 
 Kimbie Humer-Vogl (* 1971), österreichische Politikerin (Grüne) und klinische Psychologin
 Leo Sebastian Humer (1896–1965), österreichischer Maler
 Margit Humer-Seeber (1923–2008), österreichische Schauspielerin
 Martin Humer (1925–2011), als „Pornojäger“ bekannt gewordener österreichischer Fotograf 
 Rudolf Humer (* 1944), österreichischer Unternehmer (Palmers, ECE, Jenoptik)
 Wilhelm Humer (ca. 1860–1897), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Huemer